Натуральне число 690
 690 рік до нашої ери
 690 рік нашої ери